Eisenbahngesetz steht für:
 allgemein Gesetze über den Bahnverkehr, siehe Eisenbahnrecht

 Allgemeines Eisenbahngesetz (Deutschland) 
 Eisenbahngesetz 1957 (Österreich)
 Eisenbahngesetz (Schweiz)
 Eisenbahngesetz vom 27. Mai 1908, Dänemark
 Preußisches Eisenbahngesetz

Siehe auch:
 Eisenbahnneuordnungsgesetz
 Kleinbahngesetz (Begriffsklärung)